Stanisław Giennadjewicz Filimonow (ros. Станислав Геннадьевич Филимонов; ur. 7 czerwca 1979 w Ałmaty) – kazachski skoczek narciarski, dwukrotny olimpijczyk (1998, 2002), brązowy medalista igrzysk azjatyckich (2003).

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy w zawodach międzynarodowych organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską wystartował w sezonie 1995/1996. Wziął wówczas udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego (jego najlepszym rezultatem w zawodach tej rangi w tym sezonie było 40. miejsce osiągnięte w Libercu pod koniec stycznia) oraz w konkursie indywidualnym o mistrzostwo świata juniorów w Asiago (zajął 41. miejsce). W kolejnym sezonie po raz pierwszy w karierze wziął udział w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata – wystartował w kwalifikacjach do dwóch pierwszych konkursów 46. Turnieju Czterech Skoczni, jednak w obu nie zdołał awansować do konkursu głównego. W lutym 1997 roku po raz pierwszy wystąpił w seniorskich mistrzostwach świata, w zawodach indywidualnych zajął 52. miejsce na skoczni normalnej, 56. na skoczni dużej, był również 11. w zawodach drużynowych.

W sierpniu 1997 roku po raz pierwszy zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 24. miejsce w jego letniej edycji w Zakopanem. W sezonie zimowym również zapunktował w zawodach tej rangi – był 18. w Sankt Moritz, co jest jednym z jego najlepszych rezultatów w karierze w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W sezonie 1997/1998 po raz pierwszy awansował do konkursu głównego w Pucharze Świata (zajął 50. miejsce w Ramsau), a także zadebiutował w igrzyskach olimpijskich – indywidualnie w Nagano zajął 25. miejsce na dużej skoczni i 32. na normalnej, ponadto był 11. w rywalizacji drużynowej.

W sezonie 1998/1999 regularnie zaczął startować w zawodach Pucharu Świata. W styczniu 1999 roku zdobył pierwszy w karierze punkt do klasyfikacji generalnej, plasując się na 30. miejscu konkursu w Engelbergu. W lutym tego roku wziął udział w mistrzostwach świata w Ramsau – był 53. na dużej skoczni, 63. na normalnej i 12. w konkursie drużynowym. W kolejnym sezonie również regularnie prezentował się w Pucharze Świata, jednak ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej. Trzykrotnie uczynił to natomiast w Pucharze Kontynentalnym, m.in. zajmując najwyższe w karierze, 10. miejsce podczas zawodów w Hakubie.

W kolejnych latach jeszcze dwukrotnie uczestniczył w zawodach o mistrzostwo świata – w 2001 roku w Lahti był 43. w konkursie na normalnej skoczni, odpadł w kwalifikacjach na dużej skoczni, a w obu konkursach drużynowych zajął 11. miejsce, natomiast w 2003 roku w Predazzo dwukrotnie nie zakwalifikował się do zawodów indywidualnych, a drużynowo Kazachowie zajęli również 11. pozycję. W 2002 roku po raz drugi w karierze wystąpił na zimowych igrzyskach olimpijskich – w zawodach olimpijskich w Salt Lake City zajął 30. miejsce na dużej skoczni, 32. na normalnej i 13. w zawodach drużynowych.

W 2003 roku wystąpił na zimowej uniwersjadzie w Tarvisio – indywidualnie uplasował się na 12. miejscu, a drużynowo na pozycji 7. W tym samym roku zdobył brązowy medal igrzysk azjatyckich w Aomori w konkursie drużynowym oraz zajął czwartą pozycję w zawodach indywidualnych. Jego ostatnim międzynarodowym startem w zawodach organizowanych przez FIS był występ w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Lahti w marcu 2003 roku.

W 2000 roku na skoczni Kulm w Tauplitz ustanowił rekord życiowy w długości skoku narciarskiego, uzyskując 175 m.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998 Nagano (JPN) – 25. miejsce (duża skocznia), 32. miejsce (normalna skocznia)
 2002 Salt Lake City (USA) – 30. miejsce (duża skocznia), 32. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 1998 Nagano (JPN) – 11. miejsce
 2002 Salt Lake City (USA) – 13. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997 Trondheim (NOR) – 56. miejsce (duża skocznia), 52. miejsce (normalna skocznia)
 1999 Ramsau (AUT) – 53. miejsce (duża skocznia), 63. miejsce (normalna skocznia)
 2001 Lahti (FIN) – 43. miejsce (normalna skocznia), nie zakwalifikował się (duża skocznia)
 2003 Predazzo (ITA) – nie zakwalifikował się (normalna skocznia), nie zakwalifikował się (duża skocznia)

 Drużynowo
 1997 Trondheim (NOR) – 11. miejsce
 1999 Ramsau (AUT) – 12. miejsce
 2001 Lahti (FIN) – 11. miejsce (duża skocznia), 11. miejsce (normalna skocznia)
 2003 Predazzo (ITA) – 11. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 101.
 sezon 2001/2002: 74.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 214.
 sezon 1999/2000: 182.
 sezon 2000/2001: 214.
 sezon 2001/2002: 186.
 sezon 2002/2003: 175.

Igrzyska azjatyckie 
 Indywidualnie
 2003 Ōwani (JPN) – 4. miejsce

 Drużynowo
 2003 Ōwani (JPN) – brązowy medal

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1996 Asiago (ITA) – 41. miejsce

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2003 Tarvisio (ITA) – 12. miejsce

 Drużynowo
 2003 Tarvisio (ITA) – 7. miejsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kazachscy olimpijczycy
Kazachscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Ałmaty